T.Mori kan som auktorsförkortning betyda:

 Tamezo Mori botanist
 Tamezô Mori

Robotskapade auktorsförkortningar